Arnošt Ludvík V. Hesenský (25. listopad 1868, Darmstadt – 9. října 1937, Langen) byl v letech 1892 až 1918 posledním velkovévodou hesenským.

Jako milovník a mecenáš umění se zasloužil o vznik Darmstadtské umělecké kolonie, jejíž hlavní osobností byl do své předčasné smrti architekt Joseph Maria Olbrich. Podle jeho návrhu vznikly na vyvýšenině Mathildenhöhe významné secesní stavby, mimo jiné i společný ateliér známý jako Ernst-Ludwig-Haus.

Rodina 
Byl čtvrtým dítětem/prvním, nejstarším synem předchozího velkovévody Ludvíka IV. a jeho manželky, britské princezny Alice, dcery královny Viktorie. Byl starším bratrem ruské carevny Alexandry Fjodorovny, manželky cara Mikuláše II.

19. dubna 1894 si v Koburgu Arnošt Ludvík vzal za ženu svou sestřenici britskou princeznu Viktorii Melitu. Svatba se uskutečnila za účasti vysoké šlechty celé Evropy – přítomni byli např. britská královna Viktorie i oba bratranci nevěsty, budoucí ruský car Mikuláš II. a německý císař Vilém II. Manželství nebylo šťastné, Viktoriino srdce bylo zadané jinde a Arnošt Ludvík neměl zájem o ženy, tedy ani o svou manželku. Viktorie Melita se s Arnoštem Ludvíkem rozvedla v roce 1901, poté, co porodila mrtvé dítě; důvodem rozvodu byl nepochybně především vztah Viktorie k bratranci, ruskému velkoknížeti Kirillu Vladimiroviči, jenž byl její první láskou a jehož si posléze vzala; je však otázka, zda by tento důvod byl v tehdejší době dostatečně silný, kdyby v pozadí nestála homosexualita Arnošta Ludvíka. Z jejich manželství nicméně vzešly dvě děti:
 Alžběta Hesenská (11. března 1895 – 16. listopadu 1903), zemřela v osmi letech, dva roky po rozvodu rodičů na tyfus, na cestě ke své tetě, ruské carevně Alexandře Fjodorovně
 mrtvě narozený chlapec (*/† 25. května 1900)

Arnošt Ludvík se znovu oženil v Darmstadtu 2. ledna 1905 s princeznou Eleonorou zu Solms-Hohensolms-Lich (1871–1937), s níž měl dva syny:
 Jiří Donatus (8. listopadu 1906 – 16. listopadu 1937), ⚭ 1931 Cecílie Řecká a Dánská (22. června 1911 – 16. listopadu 1937), zahynuli při letecké nehodě

 Ludvík (20. listopadu 1908 – 30. května 1968), ⚭ 1937 Margaret Campbell Geddes (18. března 1913 – 26. ledna 1997)

Ludvík byl posledním příslušníkem darmstadtské linie Hesenského rodu, která jeho smrtí vymřela; nemaje následníka, adoptoval Moritze, lantkraběte hesensko-kasselského, který po jeho smrti zdědil korunu.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Darmstadská umělecká kolonie

Hesenští velkovévodové
Narození v roce 1868
Úmrtí v roce 1937
Hesensko-Darmstadtští
Panovníci svržení za první světové války
Muži
Narození 25. listopadu
Rytíři Řádu černé orlice
Úmrtí 9. října
Narození v Darmstadtu
Držitelé čestných doktorátů Technické univerzity Darmstadt